Die Saison 2000/01 war die zehnte Spielzeit der Schachbundesliga der Frauen. Aus der 2. Bundesliga waren die SG Heiligenhaus, der TSV Zeulenroda und die Spielvereinigung Leipzig 1899 aufgestiegen. Während Heiligenhaus den Klassenerhalt erreichte, mussten Zeulenroda und Leipzig direkt wieder absteigen; dritter Absteiger war der SC Leipzig-Gohlis.
Wie im Vorjahr beendeten der Dresdner SC und der SK Turm Emsdetten die Saison punktgleich an der Spitze; der Stichkampf sah diesmal Emsdetten mit 3,5:2,5 siegreich.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2000/01 (Frauen).

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

Schachbundesliga der Frauen
Schachveranstaltung 2000
Schachveranstaltung 2001
Sportsaison 2000/01